

sol 
 sol- – ett prefix från latinet som syftar på unikum, enhetlighet/odelbarhet och liknande
 sol (kolloid) – en kolloid av fasta partiklar i en vätska
 sol (tidsenhet) – en tidsenhet, som löst introducerades av NASA år 2004 att utgöra ett dygn på planeten Mars
 nuevo sol – Perus valuta
 solen – vårt solsystems stjärna
 solmisering – femte tonen i en diatonisk skala
 sol – en typ av himlakropp, se stjärna
 sol – äldre benämning på ett mynt, se Sou (mynt)

Sol 
 Sol (mytologi) – en asynja i nordisk mytologi 
 Sol (namn) – ett könsneutralt förnamn.
 Sol (öl) – ett ljust lageröl från Mexiko
 Sol – romersk solgud
 Sol Invictus – den romerska religionen
 Elagabalus Sol invictus – en romersk solgud
 Soldyrkan – en central del i främst hedniska och nyhedniska religioner

SOL 
 SOL-centrum – vid Lunds universitet, se Språk- och litteraturcentrum

SoL 
 SoL – grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige, se Socialtjänstlagen
 SoL-partiet Sölvesborg och Lister